Птоз — медицинский термин, означающий опущение органа. Встречается в следующих названиях:

 Птоз верхнего века — или просто птоз
 Нефроптоз — опущение почки
 Мастоптоз — опущение молочных желез
 Энтероптоз — опущение кишечника